Игорь Соркин:
 Соркин, Игорь Вячеславович (род. 1967) — украинский государственный деятель, финансист, правовед и инженер, глава Национального банка Украины.
 Соркин, Игорь Гилярович (1932—1999) — советский актёр.